Der Begriff Skyper bezeichnet:

 einen Pager, siehe Skyper (Pager)
 ein Hochhaus in Frankfurt am Main, siehe Skyper (Frankfurt am Main)
 einen Benutzer der VoIP-Software Skype